

Бівер-Крік — місто, штат Міннесота
 Бівер-Крік — переписна місцевість, штат Меріленд
 Бівер-Крік — переписна місцевість, штат Монтана

Див. також 
 Біверкрік